Бенно Бутулис (; р. 26 июля 1985 года, Рига, Латвия) — латвийский шашист (международные шашки), бронзовый призёр чемпионата Европы среди команд в составе сборной Латвии. На Чемпионате Латвии по международным шашкам: серебро (2003), (2011), бронза  (2004),  (2014). Участник Чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин   (2008 — 20 место, 2014 — 29 место). Победитель этапа Кубка мира 2013 года «Golden Prague». Занял наивысшее место в рейтинге (2271) на 01.10.2017.

Международный мастер. Выступает за клуб Rigas Skolenu Pils

FMJD-Id: 10899

Ссылки 
 
 http://kabe.tulva.eu/index.php/Benno_Butulis

Примечания 

Международные мастера по шашкам
Шашисты Латвии
Спортсмены Риги